L'élection fédérale canadienne de 1940, dix-neuvième élection générale depuis la Confédération canadienne de 1867, se déroule le  dans le but d'élire les députés de la 19 législature de la Chambre des communes du Canada. Le Parti libéral de William Lyon Mackenzie King est réélu à un deuxième mandat majoritaire consécutif.

Contexte 

L'élection se déroule dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, qui pousse beaucoup de Canadiens à se rallier au gouvernement. En réponse à ce phénomène, le Parti conservateur de Robert Manion met de l'avant une plateforme prônant un gouvernement d'unité nationale et se présente sous le nom de Gouvernement national. Bien que Manion soit personnellement opposé à la conscription, les libéraux font face à une pression intense au Québec sur cette question et promettent de ne pas l'imposer. Cette promesse revient hanter les libéraux lorsqu'ils font face à des pressions croissantes de la part des forces armées et surtout du Canada anglais pour imposer la conscription. Afin de se libérer de sa promesse, King tient un référendum en 1942 pour demander la permission aux Canadiens d'imposer la conscription. (Voir aussi Crise de la conscription (1944))

Le Parti du Crédit social du Canada conteste l'élection conjointement avec le mouvement Nouvelle démocratie de William Duncan Herridge.

Toutefois, certains candidats du Parti conservateur et du Crédit social insistent pour se présenter sous la bannière traditionnelle de leurs partis respectifs.

Résultats

Pays 

Notes :

* N'a pas présenté de candidats lors de l'élection précédente

x - moins de 0,05 % des voix

 Les chiffres « Diff. » et « % Diff » comparent le total « conservateur » et « Gouvernement national » aux résultats du Parti conservateur dans l'élection de 1935.

² Deux candidats semblent s'être présentés sous la bannière du « Nouveau Parti démocratique ». Il est peu probable que ce soit lié d'aucune façon à l'adoption de ce nom par le Parti social démocratique en 1960. Il se peut que le nom de parti de ces deux candidaits ait été mal rapporté — il est possible qu'ils aient été des candidats « Nouvelle démocratie ».

Par province 

xx - moins de 0,05 % des voix

1940
Canada
1940 au Canada
Mars 1940